Charles Lucas (1613–1648), officier anglais des guerres civiles anglaises ;
 Charles Lucas (1792-1817), entrepreneur et législateur du Territoire du Missouri ;
 Charles Lucas (1803-1889), juriste français ;
 Charles Lucas (1808-1869), chef d'orchestre anglais ;
 Charles Lucas (1838-1905), architecte français ;

Voir aussi
 E. Charle Lucas (1866-1925), peintre et affichiste français.